Gigolette, drame en 1 prologue, 5 actes et 8 tableaux de Pierre Decourcelle et Edmond Tarbé des Sablons (1893)
 Gigolette, film français d'Henri Pouctal (1921)
 , film américain de Charles Lamont (1935)
 Gigolettes of Paris, film américain d'Alphonse Martell (1933)
 Gigolette, film français d'Yvan Noé (1937)
 Gigolettes, court métrage français de William Goodrich (1932)

Homonymie de titre